La Prva hrvatska nogometna liga 2002-2003, conosciuta anche come 1. HNL 2002-2003, è stata la dodicesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 27 luglio 2002 e il 31 maggio 2003, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo settimo titolo (undicesimo un totale).

Capocannoniere del torneo fu Ivica Olić (Dinamo Zagabria), con 16 reti.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti passò dalle sedici della passata stagione alle dodici di quella attuale e disputarono una prima fase di andata e ritorno per un totale di 22 partite.

Le prime sei disputarono i play-off per il titolo e l'ammissione alle coppe europee mentre le ultime sei i play-out al termine dei quali l'ultima fu retrocessa e la penultima spareggiò con la seconda della 2.HNL. In questa fase vennero mantenuti i punti conquistati nella prima parte del torneo.

Le squadre qualificate alle coppe europee furono sei: la vincente alla UEFA Champions League 2003-2004, la seconda, la terza e la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa UEFA 2003-2004 e due ulteriori squadre alla Coppa Intertoto 2003.

Squadre

Prima fase

Classifica 

Legenda:
      Ammessa al gruppo per il titolo
      Ammessa al gruppo retrocessione

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Seconda fase 
 Le squadre mantengono i punti conquistati nella prima fase.

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2003-2004.
      Ammessa alla Coppa UEFA 2003-2004.
      Ammessa alla Coppa Intertoto 2003.
      Ammessa allo spareggio e poi retrocessa in 2. HNL 2003-2004.
      Retrocessa in 2. HNL 2003-2004.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone gruppo per il titolo

Tabellone gruppo retrocessione

Calendario

Spareggio 
Gli incontri vedono coinvolti : 
  (11º in Prva liga)
  (2° in Druga liga)

  promosso in Prva Liga,  retrocesso in Druga.

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Miroslav Blažević

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2002-2003
Treća Liga 2002-2003
Hrvatski nogometni kup 2002-2003

Collegamenti esterni 
Stagione 2002-2003 su HRnogomet
Stagioni 2001-2010 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Prva hrvatska nogometna liga